Jenč steht für:
 Jenč, alte Bezeichnung für Jeneč in Südmähren, Tschechien

Jenč ist der Familienname folgender Personen:
 Franjo Jenč (1867–1967), serbischer Architekt
 Helmut Jenč (1936–2020), sorbischer Sprachwissenschaftler
 Jan Awgust Jenč (1836–1918), sorbischer Volkskundler und Historiker
 Korla Awgust Jenč (1828–1895), sorbischer Pfarrer und Literaturhistoriker, siehe Karl August Jentsch
 Rudolf Jenč (1903–1979), sorbischer Literatur- und Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Jenčec, weibliche Namensform
 Jenčice
 Jenčík